Формы крыш зданий могут иметь множество вариантов; их названия не всегда однозначны, разные источники могут трактовать названия по-разному: культурное название сложившееся в обществе, инженерное, или геометрическое. С конца XX века в моду стало постепенно входить озеленение крыш (устройство теплиц, летних и зимних крытых и открытых садов и т. д. на крышах либо вместо крыш), что значительно повлияло на их формы, безопасность, экологичность и эксплуатацию, в связи с чем были разработаны специальные государственные стандарты и нормы.

Материалы 
Материалы крыш:
 
 
 
 Соломенная крыша
 Каменная крыша — клочаны, труллы
 Земляная крыша — Дома-улья

Назначение и функциональность различных форм 
Крыши по конструкции каркаса классифицируют:
 Плоские
 Скатные
 Односкатная
 Двускатная (с поднятым центром: с/без вырезами, с/без карнизом, с/без козырьком; с опущенным центром: «Крыша-бабочка»)
 Четырехскатные
 Вальмовая
 Шатровая
 Полувальмовая
 Крестовые
 Мансардная
 Арочные
 Дуговая
 Радужная
 Купольные
 Конические
 Прочие
 Пагода
 Колокольня

Плоские крыши 

Самая простая в исполнении и дешёвая по цене форма крыши. В своей основе имеет опору на стены одинаковой высоты. Преимущества: экономия материалов, простота, безопасность монтажа и последующей эксплуатации. Также даёт возможность использования полезной площади крыши для разбивки палисадников, веранд, открытых садов и детских площадок (популярно для малоэтажных ТРЦ) и других объектов, что широко применяются в регионах с дефицитом земли. В остальных регионах такие крыши распространены в промышленных помещениях и многоквартирных домах. Среди минусов имеют отсутствие естественного слива и, как следствие, скопление большого количества осадков и необходимости регулярной уборки.

Скатные крыши 

Получила своё название по наличию одного или более скатов, как правило, с углом наклона более 10 %.

По количеству скатов
 Односкатные крыши — держатся на несущих стенах разной высоты, благодаря чему образуется уклон, образующий скат. Более простая и практичная в исполнении, односкатная крыша, тем не менее, чаще используется в хозяйственных и прочих нежилых постройках, так как ограничивает возможности для дизайнерских и творческих решений, что мешает индивидуализации домов.
 Многоскатные крыши — основаны на несущих стенах одной высоты, на которых расположены 2 ската в противоположные друг от друга стороны. Иногда такие крыши так же называют щипцовыми из-за их треугольной формы. Такие крыши имеют больший простор для творческих решений, а также считаются более надёжными при неблагоприятных погодных условиях. Среди минусов есть большая сложность в исполнении и эксплуатации вследствие большего количества несущих балок и других конструктивных элементов.
 Разновидностью многоскатных крыш также являются многощипцовые крыши. Имея форму, похожую на обычные многоскатные крыши с 2 уклонами, они имеют 3 и более уклона. Дома с такими крышами имеют, как правило, мансарды и пристройки. Такие крыши намного более сложны в монтировке, но имеют большую вариативность в эстетическом плане и возможностях индивидуализации домов.

По архитектурно-конструктивному решению
 Чердачные — имеют между жилым помещением и самой крышей нежилое помещение (чердак) или жилое (мансарда).
 Чердачные крыши могут быть с холодным, тёплым и открытым чердаком. 
 Безчердачные (совмещённые) — вместо чердачного помещения имеют перекрытия, выполняющие несущие функции здания.
 Безчердачные крыши могут быть невентилируемыми и вентилируемыми.

По углу наклона ската
На угол и форму ската влияют три основных фактора:
 Уровень осадков в данной местности. Чем больше наклон ската, тем большее количество осадков сходит с крыши естественным путём.
 Материал, из которого изготавливается крыша. Для разных уклонов подходят лишь определённые материалы.
 Дизайнерские решения. Уклоны крыши, помимо функциональных особенностей, играют декоративную и эстетическую роли, значительно меняя облик всего дома.

Круглые крыши 
Круглые крыши завершают здания круглой формы, например, башни. К круглым крышам относятся конусообразные крыши, шпили, луковичные главы и т. д.

Схемы и описание форм крыш

Критерий выбора типа крыши 
 Экономика
 Место нахождения (климатические и геологические условия)
 Архитектурные решения
 План здания
 Строительная геометрия здания (высота, длина, ширина)
 Соседние здания (стеснённость участка строительства)

См. также 

Навес

Маркиза (архитектура)

Пергола

Тент

Палатка

Воздухоопорное сооружение

Примечания

Литература 
Нормативы
 СП 17.13330.2017 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76.
 СТО НОСТРОЙ 2.13.81-2012 Крыши и кровли. Крыши. Требования к устройству, правилам приёмки и контролю.
Техническая литература

Ссылки 

 Виды крыш домов. Какую форму крыши выбрать?
 Виды крыш частных домов по конструкции и геометрическим формам

Крыша